Будда
 Будда (індуїзм)
 Будда Ґаутама (Шак'ямуні)

Посилання 
 Будда  // Українська Релігієзнавча Енциклопедія